Kostelů sv. Severina je více:

Německo

 Kostel svatého Severina (Boppard)
 Kostel svatého Severina (Erfurt)
 Kostel svatého Severina (Kolín nad Rýnem)

Francie

 Kostel svatého Severina (Paříž)